Es ist soweit bezeichnet:
 Es ist soweit (Album), ein Album der Band Böhse Onkelz
 Es ist soweit (Film), einen sechsteiligen Fernsehfilm von Francis Durbridge aus dem Jahre 1960